Enicmus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Thomson 1859. Enicmus ingår i familjen mögelbaggar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Mögelbaggar
Enicmus